Ігор Дорохін (,  15 серпня 1962, Усть-Каменогорськ) — казахський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Казахстану.

Ігрова кар'єра 
Вихованець хокейного клубу «Торпедо» (Усть-Каменогорськ) у складі якого і розпочав хокейну кар'єру 1984 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 32 роки, захищав кольори команд «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Кельнер Гайє», «Фрайбург», «Айсберен Берлін», «Гайльброннер Фалькен» та «Аугсбург Пантерс».

Виступав за збірну Казахстану, провів 21 гру в її складі.

Тренерська кар'єра 
 2011–22.10.2012 «Казцинк-Торпедо»-2 – тренер
 22.10.2012– «Казцинк-Торпедо» – головний тренер

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль на eliteprospects  
 Профіль на eurohockey  
 Профіль на hockeydb  
 Профіль на sports-reference  

Уродженці Усть-Каменогорська
Казахські хокеїсти
Казахські хокейні тренери‎
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Фрайбурга»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»